В 1540 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Валерий Корд открыл и описал технологию получения эфира из серной кислоты и этилового спирта.
 Восемнадцатилетний Лодовико Феррари, итальянский математик, стал профессором Миланского университета.

Книги 
 В Венеции был издан трактат Ванноччо Бирингуччо «Пиротехния» (Pirotechnia), посвящённый металлургии и литейному делу.
 Георг Иоахим фон Ретик издаёт в Данциге ясное изложение гелиоцентрической системы под названием «Narratio Prima» («Первое повествование»).
 Немецкий астроном Петер Апиан издал книгу «Astronomicum Caesareum».
 Итальянский астроном Алессандро Пикколомини издал трактат «О мировой сфере и неподвижных звёздах» (De la sfera del mondo e delle stelle fisse).

Родились 
 28 января — Людольф Цейлен, нидерландский математик (умер в 1610).
 5 августа — Жозеф Жюст Скалигер, французский гуманист-филолог, один из основателей современной научной исторической хронологии (умер в 1609).

Без точной даты 
 Саломон Альберти, немецкий анатом (умер в 1600).
 Хосе де Акоста, испанский историк, географ и натуралист (умер в 1600).
 Марк Быджовский, чешский учёный, астроном, математик, историк (умер в 1612).
 Франсуа Виет, французский математик, основоположник символической алгебры (умер в 1603).
 Питер Дирксон Кейзер, нидерландский мореплаватель, навигатор и астроном. Составил звёздную карту неба Южного полушария, на которую нанёс 12 новых созвездий (умер в 1596).
 Мадхусудана Сарасвати, индийский философ (умер в 1640).
  Шимон Сыреньский, польский учёный, врач, ботаник, исследователь лечебных свойств трав.
 Остилио Риччи, итальянский математик (умер в 1603).
 Филиппо Сассетти, итальянский учёный, один из предвестников сравнительно-исторического языкознания (умер в 1588).
 Антонио де Эспехо, испанский учёный-натуралист, исследовавший территории современных американских штатов Нью-Мексико и Аризона в 1582—1583 годах (умер в 1585).

Скончались 
 22 мая — Франческо Гвиччардини, итальянский политический мыслитель и историк (родился в 1483).

Без точной даты 
 Иоганн Георг Фауст, легендарный странствующий алхимик, астролог.

См. также

Примечания 

1540 год в науке
Наука XVI века
1540-е годы в науке
1540 год